Слизю́к (, ) — фамилия украинского происхождения. Известные носители:
 Слизюк, Майк (Майкл; 1918—2003) — американский кёрлингист.
 Слизюк, Эрни (Эрнест; 1920—2001) — американский кёрлингист.